Francis Rose est le nom de plusieurs personnalités :

 Sir Francis Rose (1909-1979), peintre britannique
 Francis Rose (1921-2006), botaniste britannique